Царева џамија је термин који може да се односи на:

 Царева џамија у Бањалуци — џамија у Бањалучком насељу Српске Топлице, Република Српска;
 Царева џамија у Билећи — џамија у Билећи, Република Српска;
 Царева џамија у Невесињу — џамија у Невесињу, Република Српска;
 Царева џамија у Сарајеву — џамија у старом дијелу Сарајева, Федерација БиХ;
 Царева џамија у Стоцу — џамија у Стоцу, Федерација БиХ;
 Царева џамија у Требињу — џамија у Требињу, Република Српска;
 Царева џамија у Фочи — џамија у Фочи, Република Српска;